Круглово — село в Камешковском районе Владимирской области России, входит в состав Сергеихинского муниципального образования.

Население

Транспорт 
Трасса Москва-Нижний Новгород, 25 км восточнее Владимира д. Хохлово и поворот на север, далее 8км Второво, 2км Мирный, асфальтированная дорога кончается, 8 км до с. Круглово.

Достопримечательности 

 Никольская церковь. 1872 год
 В советское время была разрушена и приспособлена под клуб/кинотеатр — разобрали апсиду, в основном объёме устроили будку-киноаппаратную, в трапезную проделали окошечки для демонстрации кинокартин.

 В основном объёме сохранились мозаичные полы. Несмотря на все «улучшения» типа вандализма у церкви неожиданно сохранился кованый крест колокольни. При попытке его сбросить он крепко зацепился за поручень площадки звона и так там и остался на долгие годы.
 
 Памятник жителям села Круглово, погибшим в ВОВ

Примечания

Ссылки 
 Разрушенная память
 
 

Населённые пункты Камешковского района